Operadora LOB, conocida simplemente como LOB, es una empresa que ha logrado su establecimiento y consolidación, como una de las principales marcas dentro del sector de la industria de la Moda en México.
Es una cadena de tiendas de moda con sede en la ciudad de  Guadalajara, Jalisco. En la actualidad cuenta con 82 tiendas y tiene presencia comercial en casi toda la República Mexicana, en Centro y Sudamérica.

Fundada a mediados de 1970 por empresarios y diseñadores de moda jaliscienses, actualmente es una de las empresas de moda mexicanas con más solidez en la industria La producción de Lob lanza al mercado un promedio de 52 modelos nuevos semanalmente, en 4 colores y 4 tallas; los productos incluyen prendas de vestir, accesorios y calzado, los materiales utilizados en la producción son importados de varios países Europeos y Estados Unidos, las tendencias son analizadas en convenciones de moda y siguen las tendencias europeas al mismo ritmo que Milán, París o Nueva York

Es la marca icónica mexicana de moda, con una fuerte personalidad; llena de coherencia, que reconoce y representa los gustos de sus clientes.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial
 http://www.youtube.com/user/lobmoda
 https://www.facebook.com/lob.com.mx
 https://twitter.com/LOBmoda COTZ

Empresas de Jalisco
Empresas textiles de México
Moda de México